Maria di Lorena
Maria di Lorena-Armagnac
Maria I di Guisa
Francesco Maria di Lorena
Maria Cristina di Lorena